Spoerri est un patronyme suisse porté notamment par :

 Daniel Spoerri (né en 1930), artiste plasticien suisse ;
 Theophil Spoerri (1890-1974), professeur et militant suisse ;
 Micheline Spoerri (née en 1946), femme politique française et suisse.

Patronyme suisse